Тинахиљас има више значења:

 Тинахиљас (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тинахиљас (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику